Almeida e Sousa pode ser:

 Cândido Xavier de Almeida e Sousa (1748-1831) - militar e político brasileiro.
 Francisco de Nápoles Ferraz de Almeida e Sousa (1921) - empresário e dirigente associativo português.

Desambiguação